Sekanina bezeichnet:

 (1913) Sekanina, Asteroid des Hauptgürtels

 Karl Sekanina (1926–2008), österreichischer Politiker
 Zdenek Sekanina (* 1936), tschechisch-amerikanischer Astronom